Válótársak 2004-es ír-angol-német-amerikai romantikus vígjáték
 Válótársak 2015-ben indult magyar tévéfilmsorozat